

Astronomia 
 F0 – sottoclasse della classificazione stellare

Altro 
 F0 – grado della scala Fujita dell'intensità dei tornado
 F-Zero – videogioco per Super Nintendo Entertainment System